Plusieurs régiments d'infanterie du Royaume de France ont reçu la dénomination « régiment de Guyenne » :
 Le régiment de Guyenne (1636-1660)
 Le régiment de Guyenne (1684-1762)
 Le régiment de Guyenne, renommé le  «  d'infanterie de ligne »

Homonymie d'unités militaires